Чукурова может означать:
 Чукурова — низменность на юге Турции.
 Чукурова — район провинции Адана в Турции.